Петр Грбек (; , Прага) — чехословацкий и чешский хоккеист, центральный нападающий. Выступал в различных лигах с 1985 по 2009 год. Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 1992 года.

Карьера 
Играл в Чехословацкой лиге и Чешской экстралиге за такие клубы как пражская «Спарта» (1985—1989, 1990—1992, 1993, 1995—1996, 2000—2001), «Дукла» Йиглава (1989—1990), «Литвинов» (1996—1999), «Славия» (1999—2000), «Гавиржов» (2002—2003). В 2001—2002 годах играл в шведском «Шеллефтео» и германском «Фрайбурге».

Достижения 
  Олимпийских игр 1992 года.
  Чемпионата мира по хоккею с шайбой 1992, 1993.
 Включён в первую символическую сборную ЧМ-1992
 Чемпион Чехословакии 1993
 Серебряный призер Чешской экстралиги 2001
 Бронзовый призер Чешской экстралиги 1996
 Серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров 1987
 Бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 1986 и молодежного чемпионата мира 1989

Статистика 

 Чемпионат Чехии (Чехословакии) - 573 игры, 370 (191+179) очков
 Чемпионат Германии - 113 игр, 123 (64+59) очка
 Чемпионат Швеции - 20 игр, 12 (7+5) очков
 АХЛ - 37 игр, 22 (10+12) очка
 Евролига - 5 игр, 1 (0+1) очко
 Сборная Чехии (Чехословакии) - 59 игр, 26 шайб
 Всего за карьеру в сборной и клубах - 807 игр, 298 шайб

Ссылки 

 
 
 
 

Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты Чехии
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки «Адирондак Ред Уингз»
Игроки ХК «Розенхайм»
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Славия» Прага
Игроки ХК «Шеллефтео»
Игроки ХК «Гавиржов 2010»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1992 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1992 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»